Lateolabrax är ett släkte av fiskar. Lateolabrax ingår i familjen Lateolabracidae.

Lateolabrax är enda släktet i familjen Lateolabracidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Lateolabrax